Loel steht für:
 Loel (Insana Fafinesu), ein Dorf im indonesischen Distrikt Insana Fafinesu in Westtimor
 

LOEL steht für:
 Lowest Observed Effect Concentration/Level, siehe LOEC

Abkürzung